Bax (Haute-Garonne), een Franse gemeente

Personen met de achternaam Bax
 Anne Bax-Broeckaert (ca. 1935), een Nederlandse VVD-politicus en burgemeester
 Arnold Bax (1883–1953), een Britse componist
 Benny Bax, Vlaams presentator
 Christiaan Bax (1988), een Nederlandse voetbalscheidsrechter
 Gerrit Adriaan Bax (1910-1988), een Nederlandse burgemeester
 Gerrit Adriaan Bax (1911-1965), een Nederlandse ARP-politicus en burgemeester
 Jaap Bax (1926-2017), een Nederlandse sportjournalist, bestuurder en PvdA-politicus
 Johan Bax van Herenthals (1637–1678), een Nederlandse gouverneur
 Johannes Stephanus Bax (1902-1967), een Nederlandse marineofficier
 Jos Bax (1946-2020), een Nederlandse voetbalkeeper
 Mart Bax (1937), een Nederlandse hoogleraar in de politieke antropologie, veroordeeld voor wetenschappelijke fraude
 Paulus Bax (–1606), een Nederlandse militair
 Sander Bax (1977), een Nederlandse literatuurhistoricus
 Sjoerd Bax (1996), een Nederlandse wielrenner
 Walter Bax (1952), een Belgische biljarter
 Wim Bax (1971), een Nederlandse acteur
 Wouter Bax (1969), een Nederlandse journalist